Фильково — название населённых пунктов в России:

 Фильково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Фильково — деревня в Локнянском районе Псковской области.